Żywkowo (Górowo Iławeckie)
 Żywkowo (Podlaskie)

Voir aussi